TTH steht für:

 Tieftemperatur-Hydrierung, ein Verfahren der Hydrierung chemischer Stoffe
 Tiger-Tree-Hash, eine Datenstrukturierung in der Kryptographie und Informatik

TTH